Hrvatska, bivše naselje, nakon 1890. razdvojeno na:
 Donje Cjepidlake, naselje u općini Đulovac — prije 1890. iskazivano je naselje Cjepidlake
 Gornje Cjepidlake, naselje u općini Đulovac — prije 1890. iskazivano je naselje Cjepidlake